Вртанес:

 Вртанес I — армянский католикос
 Вртанес Кертог — армянский книжник, церковный деятель.